Kotlin peut désigner :

Toponymie 
 Kotlin, une commune rurale polonaise, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kotlin, un village, chef-lieu de cette gmina.

Informatique 
 Kotlin, un langage de programmation informatique.

Voir aussi